A 25 603-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megye székhelyén, Eger központi részén. Annak a körforgalmi jellegű csomópontnak az egyik, egyirányú átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 25-ös főút és a 2504-es út között.

A 25-ös főútból fűződik le a Ráckapu téren, a csomópontrendszer legészakibb részén. A főút itt egy felüljáróra kúszik fel, hogy annak igénybe vételével, további kereszteződés nélkül haladjon el a csomópont felett, ezzel szemben a 25 603-as a kiindulási szintjén marad. Hamarosan beletorkollik kelet felől, a felüljáró alól a 25 602-es út, amely a 2504-es irányából [bár ténylegesen a 25 604-es útról kiágazva] vezeti idáig a Budapest felé tartó forgalmat; egy kis szakaszon közös nyomvonalon haladnak, majd a 25 602-es ismét a felüljáró alá kanyarodik és visszaköt a 25 604-esbe, a csomópont déli részén. A 25 603-as ezután továbbhalad a főúttal párhuzamosan, és ahol a felüljáró véget ér, a csomópontrendszer délnyugati végpontjánál visszatorkollik a 25-ösbe.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 325 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25603
25603